Юрий Бача (, ; 13 мая 1932, Чехословакия — 25 января 2021) — чехословацкий и словацкий поэт, писатель и литературный критик. Историк, редактор.

Биография 
Украинец по происхождению. После окончания Братиславского университета, работал в Прешовском педагогическом институте.

В 1957—1960 годах учился в аспирантуре при Киевском университете, после чего стал преподавателем украинской литературы в Прешовском университете.

В 1960-е годы Ю. Бача был ведущим украинским деятелем культуры в Прешовском регионе.

Публиковал сборники поэзии, короткие рассказы, а также работы в области истории, социальной и литературной критики в периодических изданиях, таких как журнал «Duklia», который он редактировал.

Его основная работа «Літературний рух на Закарпатті середини XIX століття» («Литературное движение на Закарпатье в середине XIX века», 1961).

После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году, Ю. Бача был арестован и заключён в тюрьму, где находился в течение двух с половиной лет. После освобождения из тюрьмы был вынужден работать чернорабочим.

В 1990 году вновь работал в Прешовском педагогическом институте, с 2001 по выхода на пенсию в 2002 году был профессором украинской литературы в этом институте.

Избранные публикации 
 Podmienky rozvoja ukrajinskej literatúry v Československu po roku 1945 (1990)
 A materi tvojij zavydžu (1991)
 Z istoriji ukrajins´koji literatury Zakarpattja ta Čecho-Slovaččyny (1998)
 Filozofická trilógia (2007)
 Technológia tvárnenia (2010)

Примечания

Ссылки 
 Encyclopedia of Ukraine. Bacha, Yurii 
 Jurij Bača

Репрессированные в Чехословакии
Историки литературы
Редакторы Чехословакии
Педагоги Словакии